Соревнования по ходьбе на 20 километров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 13 августа в британском Лондоне. Двухкилометровая трасса была проложена на улице Мэлл между Букингемским дворцом и Аркой Адмиралтейства.

Действующим чемпионом мира в ходьбе на 20 километров являлся Мигель Анхель Лопес из Испании.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Старт заходу на 20 километров у мужчин был дан 13 августа в 14:20 по местному времени. На дистанцию отправились 64 ходока из 32 стран. Большую часть дистанции заход возглавляла группа лидеров из 8-10 человек. Судьба медалей решилась на заключительном круге: вперёд вырвались колумбиец Эйдер Аревало и россиянин Сергей Широбоков, выступавший в качестве нейтрального спортсмена. Аревало смог заработать небольшое преимущество, которое сохранил до финиша. Он установил новый рекорд Колумбии (1:18.53) и выиграл для страны четвёртую золотую медаль в истории чемпионатов мира. Сергей Широбоков стал самым молодым призёром мирового первенства в спортивной ходьбе на 20 км, в день соревнований ему было 18 лет 183 дня.

Лебоганг Шанге из ЮАР на отметке 10 км проигрывал лидеру 25 секунд и занимал только 20-е место. Однако на второй половине по чистому времени он уступил только победителю, поднялся на 16 мест и проиграл бронзовому призёру бразильцу Кайо Бонфиму 14 секунд.

Примечания

Ссылки 
 

спортивная ходьба